Die Max Schmidt Gebäudemanagement GmbH  ist ein Gebäudedienstleister in Süd-Bayern. Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich von der Gebäudedienstleistung und dem Gebäudemanagement bis hin zu individuellen Branchenkonzepten und Lösungen für  Wirtschaftsbereiche. Das Unternehmen mit Niederlassungen in München, Augsburg und Memmingen beschäftigt ca. 1.600 Mitarbeiter.

Geschichte 
Gegründet wurde Max Schmidt am 9. Juni 1909 in München von Max und Franziska Gramling. Seit 2011 gehört das Unternehmen zur inhabergeführten Lattemann & Geiger Dienstleistungsgruppe und wird dort als eigenständige Marke weitergeführt. Seit April 2007 ist das Unternehmen Mitglied im Umweltpakt Bayern.

Organisation 
Die Max Schmidt Gebäudemanagement GmbH verfügt über Standorte in München (Unterföhring), Augsburg und Memmingen und bedient dabei vor allem Kunden in Bayern und Baden-Württemberg.

Leistungen  
Die Max Schmidt Gebäudemanagement GmbH bietet u. a. folgende Dienstleistungen an: Unterhaltsreinigung, Glas- und Fassadenreinigung, Sonderreinigung, Maschinenreinigung, Hausmeisterservice, Personalservice, Grundreinigung sowie Konferenz- und Empfangsdienste.

Weblinks 
 Website der Max Schmidt Gebäudemanagement GmbH

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (München)
Facilitymanagement-Unternehmen
Gegründet 1909